Diederichia är ett släkte av svampar. Diederichia ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Diederichia